Гизела (Gisela) е женско име.

 Гизела (дъщеря на Пипин Къси) (757-810), игуменка; сестра на Карл Велики.
 Гизела Млада (781–сл. 800), дъщеря на Карл Велики и Хилдегард.
 Гизела (819/822–874), дъщеря на император Лудвиг Благочестиви.
 Гизела Бургундска (950-1006), майка на император Хайнрих II и на Гизела Баварска.
 Гизела Баварска (984-1060), кралица на Унгария, съпруга на унгарския крал Стефан I.
 Гизела Швабска (989-1043), немска кралица и съпруга на император Конрад II, от 26 март 1027 немска императрица в Рим. Майка на император Хайнрих III.
 Гизела Бургундска (1075–1133), съпруга на Хумберт II Савойски и Рене Монфератски.
 Гизела Агнес фон Анхалт-Кьотен (1722–1751), съпруга на княз Леополд II Максимилиан от Анхалт-Десау
 Гизела Австрийска (1856–1932), дъщеря на кайзер Франц Йосиф и Елизабет.

Други:
 Жизел, балет на френския композитор Адолф Адам
 Гизела (Аризона), територия в Аризона, САЩ
 (352) Гизела, астероид

Женски имена